Пітер Макнеб (, 8 травня 1952, Ванкувер, Британська Колумбія — 6 листопада 2022, Денвер, Колорадо) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1973 року в АХЛ.

1972 року був обраний на драфті НХЛ під 85-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс»,  «Баффало Сейбрс»,  «Ванкувер Канакс» та  «Нью-Джерсі Девілс».

Загалом провів 1061 матч у НХЛ, включаючи 107 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1977.

Статистика

Посилання 
 
 

Уродженці Ванкувера
американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Нью-Джерсі Девілс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»
Американські спортивні коментатори
Канадські емігранти до США